Dnjepar, rijeka u Ukrajini
 Dnjipro (grad), grad u Ukrajini
 FK Dnjipro, ukrajinski nogometni klub